Урош Крављача (Сарајево, 21. јануар 1928 — Сарајево, 7. октобар 2003) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те ▲
|-
| 1948. || Живот је наш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1953. || Далеко је сунце  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1962. || Мачак под шљемом  || Командир чете Лaзa
|-
| 1962. || Крст Ракоц  || /
|-
| 1964. || Службени положај  || Бошњак
|-
| 1964. || Вртлог  || Партизан (сегмент "Мочвара")
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут  || /
|-
| 1968. || Сунце туђег неба  || Гастарбајтер који чека влак
|-
| 1969. || Нека далека свјетлост  || /
|-
| 1969. || То ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Живот је масовна појава  || /
|-
| 1970. || Насиље ТВ филм || Феуз
|-
| 1972. || Увријеђени човјек ТВ филм || Баћо
|-
| 1972. || Младић ТВ филм || /
|-
| 1973. || Заслужено јутро ТВ филм || /
|-
| 1973. || Рођендан ТВ филм || /
|-
| 1973. || Пјегава дјевојка  || Алекса
|-
| 1973. || Бијег ТВ филм || /
|-
| 1974. || Поленов прах  || /
|-
| 1974. || Јауци са Змијања ТВ филм || Станко
|-
| 1975. || Одборници ТВ серија || /
|-
| 1975. || Благо у дувару ТВ филм || Брко
|-
| 1975. || Стијена ТВ филм || /
|-
| 1976. || Жена са крајоликом ТВ филм || /
|-
| 1976. || Одлука ТВ филм || Јефто
|-
| 1976. || Сјеверно од сунца ТВ филм || /
|-
| 1976. || Мрави ТВ филм || /
|-
| 1977. || Поробџије ТВ серија || Ђорђија
|-
| 1977. || Суданија ТВ филм || /
|-
| 1978. || Прича о кмету Симану ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Ћилим ТВ филм || /
|-
| 1981. || Ти си то ТВ филм || /
|-
| 1982. || Коже ТВ серија || Осман Вилић
|-
| 1982. || Ноћ стријепње ТВ филм || /
|-
| 1983. || Дани Авној—а ТВ мини серија || /
|-
| 1989. || Жена са крајоликом  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1991. || Мој брат Алекса  || „Аџо”
|-
| 1992. || Алекса Шантић ТВ серија || Аџо / Михо Сантић „Аџо”
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2003.
Југословенски глумци
Глумци из Сарајева